Song to the Siren, canzone di Tim Buckley e Larry Beckett, interpretata da molti altri musicisti, e particolarmente nota per l'interpretazione dei This Mortal Coil
Song to the Siren canzone dei The Chemical Brothers
 Song to the Siren – singolo di Sohn del 2021